Поли́на Влади́мировна Агуреева (род. 9 сентября 1976, Волгоград) — российская актриса театра и кино, исполнительница романсов. Заслуженный артист Российской Федерации (2019). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).

Актёрскую манеру Агуреевой, по мнению критиков, характеризуют дар проникать в другие эпохи, способность творить в разнообразных амплуа, незаурядные вокальные данные, пластика, лиричность и волнующий эротизм. Преобладающие в творчестве актрисы трагедийные и драматические роли утверждают неповторимость любви как высшей ценности на свете, пронизаны символикой милосердия, сострадания и вечной женственности.

Лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Лучшая женская роль» за роль Ларисы в спектакле «Бесприданница», 2009.

Лауреат премии «Золотой орёл» Национальной Академии кинематографических искусств и наук России за лучшую женскую роль — в телесериале «Жизнь и судьба».

Биография и обзор творчества

Детские и студенческие годы 
По происхождению донская казачка, Полина Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде в семье учительницы русского языка и физика. Имеет младших брата и сестру. Вспоминала впоследствии, что «детство — это тоскливое, грустное время и что-то не так, чувствуешь себя лишним на этом празднике жизни», но вместе с тем называла детство самым счастливым временем в жизни человека. После развода родителей некоторое время с мамой жила в городке Михайловка Волгоградской области, на реке Медведица. С семи лет живёт в Москве. Будучи актрисой, Агуреева привезла в степной край своего детства съёмочную группу фильма «Эйфория»; мелодрама с трагическим финалом разворачивается на фоне эпических пейзажей задонских степей. В зрелые годы Агуреева признавалась, как счастлива, что её раннее детство прошло в провинции.

В школе, по собственному признанию, была «книжной девочкой». В пятом классе избиралась председателем школьного совета дружины. В детские годы в комнате Агуреевой висел портрет Станислава Любшина, став постарше, увлекалась творчеством Нонны Мордюковой и Евгения Самойлова. Подростковый возраст провела в уверенности, что станет актрисой. Как сама шутила, ей нравилось «не выступать, а публично пострадать».

В 1993 году поступила на режиссёрский факультет ГИТИС (мастерская Петра Фоменко), училась в актёрской группе. Среди ролей, сыгранных Агуреевой в годы студенчества — Аликс в «Идее господина Дома» Ф. Кроммелинка, Нимфея в «Школе для дураков» С. Соколова, Утрата в «Зимней сказке» У. Шекспира, Юлия в «Гарпагониаде» К. Вагинова, Соня в «Дачниках» М. Горького, Пирогова в «Ю» О. Мухиной.

В театре и кинематографе 
С 1997 года — актриса театра «Мастерская П. Фоменко». Дебютировала в спектакле «Варвары». В спектакле «Одна абсолютно счастливая деревня» впервые сыграла главную женскую роль. Эта пьеса оставила запоминающийся след в биографии актрисы также и тем, что во время гастролей на большой сцене в Санкт-Петербурге  сильно переволновалась, неверно распределила голос и получила кровоизлияние голосовых связок, что повлекло месячную паузу в выступлениях. Спектакль оказался одним из самых удачных и «долгоиграющих», находится в репертуаре «Мастерской» до настоящего времени.

Несмотря на занятость в театре Фоменко, Агуреева откликнулась на предложение Олега Меньшикова, сыграв в его антрепризе Лизу в «Горе от ума». В Риге приняла участие в постановке Е. Невежиной по пьесе британского драматурга Тома Стоппарда.

Свою первую награду, премию «Дебют», Агуреева получила за роль в спектакле «Холодно и горячо, или Идея господина Дома» (Гран-при театрального фестиваля «Московские дебюты-97»).

Кинематографическая карьера Агуреевой началась в 2003 году. Снимается у режиссёра Сергея Урсуляка — фильм «Долгое прощание» (дебют актрисы в кино, где Агуреева впервые пела с экрана — романс на стихи Марины Цветаевой), телесериалы «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба». Видит Урсуляка близким, «абсолютно искренним и подлинным», безумно остроумным человеком. По мнению критика Григория Заславского, в спектакле Агуреевой удаётся добиться «некоей уже внетеатральной меры искренности».

Партнёрами Агуреевой в кино не раз были Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Евгений Дятлов.

Артистическая слава в кинематографе пришла к Агуреевой в 2007 году после выхода в эфир первого широко популярного телесериала Урсуляка «Ликвидация». Агуреева снялась в роли возлюбленной майора Кречетова — певицы Тони. С этого фильма стала известна как исполнительница романсов. Спустя два года почти в той же актёрской команде снялась в роли роковой женщины графа Воронцова в остросюжетном телесериале С. Урсуляка «Исаев». Образ падшей красавицы актриса воплотила снова через пять лет в телесериале «Куприн. Яма» (2014). «Любопытно было сыграть женщину, которая извращённую чувственность воспринимает как норму и своё асоциальное положение воспринимает как данность», — сказала исполнительница о персонаже. Ради пространной и пафосной эскапады с экрана на языке Вольтера и Дюма актриса, приложив усилия, освоила французский.

В 2009 году была членом жюри на кинофестивале «Завтра/2morrow3», на котором отдала предпочтение фильму «Хадевич» французского режиссёра Брюно Дюмона.

До мая 2012 года несколько сезонов была занята в театре «Практика» в спектакле «Июль», поставленным по пьесе Ивана Вырыпаева режиссёром Виктором Рыжаковым. В этом представлении Агуреева, выходящая на сцену, как на концерте, под торжественное объявление диктора филармонии в чёрном вечернем платье, — перевоплощается в сумасшедшего серийного убийцу, погружается в реальность жестокой стороны жизни. Согласно замыслу драматурга, монолог должен исполняться молодой и прекрасной актрисой, хотя исповедь серийного убийцы и людоеда идёт от лица пожилого мужчины 62-х лет. Критик Ольга Галахова, задаваясь вопросом, зачем режиссёру понадобилось «этот нежный цветок поместить в навозную жижу», приходит к выводу: Полина с её отзывчивой душой, с присущим ей детским удивлением нужна спектаклю не только для контраста, для противопоставления красоты и нежности, мрака и отчаяния. Звучание чудовищного текста в устах утончённой исполнительницы Агуреевой, полагает критик, незаметно подводит зрителя к неожиданному выводу — в обществе больны все, включая и здоровых.
 
Театроведы выделяли необычную трактовку режиссёром Фоменко и актрисой Агуреевой образа Ларисы в «Бесприданнице», которая противопоставляется царству настолько сонному, что в нём вообще нет ни одного живого человека, а умерев, она превращается в куклу, которую бессмысленно тащит за собой карикатурный Карандышев.

К своему учителю по театральному вузу Петру Фоменко, ещё будучи студенткой, относилась «с пиететом, доходящим до маразма». В июле 2012, поздравляя Фоменко с 80-летним юбилеем, отметила близкие и любимые ею качества личности учителя: детскость, нетерпение к фальши и подозрительность ко всему пафосному, парадоксальность проявления мыслей и чувств, жёсткость в работе, умение признавать свои неудачи, способность оценить и признать чужие творческие достижения, любовь к «неправильному, но интересному». Менее, чем через месяц Фоменко скончался. Смерть учителя актриса назвала потерей всей своей жизни.

В телесериале Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана, вышедшем в эфир осенью 2012 года, с участием Агуреевой развивается одна из главных любовных линий сюжета. Агуреева входит в образ обольстительной женщины, запутавшейся в военное лихолетье в своих чувствах и ощущениях, в том, что хочется и в том, что должна, не долюбившей одного боевого офицера и не исполнившей долга перед другим. Женю Шапошникову, изящную героиню Агуреевой, «утонувшую в своих феромонах», потрясения не облагораживают, как многих на фронте и в тылу, а наоборот, разрушают. И коль скоро, по житейскому опыту Полины, за всё несёшь какую-то ответственность, то и жизнь «этого не прощает, она всегда за это мстит». Для актрисы мятущаяся в годы роковые Женя Шапошникова олицетворяет человека, который должен был и силы душевные имел, но так и не смог донести свой крест. По оценке критика Игоря Вирабова из «Российской газеты», многим из среднего поколения телезрителей взгляды на жизнь и судьбу покажутся созвучными разуму и чувствам Агуреевой: «Она молода, а непростая всё-таки штучка».

В спектакле «Король-олень», поставленном Урсуляком на площадке Концертного зала им. П. И. Чайковского, Агуреева впервые исполнила вокальные фрагменты и на сцене.

В 2013 году в «Мастерской» занималась инсценировкой и репетировала спектакль-композицию по стихам Александра Блока. В 2013 году Агуреева упоминала о планах создать эротический спектакль о нюансах отношений мужчины и женщины «Сказки Шахерезады», задуманный в ироничной стилистике.

В 2014 году Агуреева второй раз выступила в качестве театрального режиссёра, поставив в Мастерской вместе с Евгением Каменьковичем спектакль «Гиганты горы» по пьесе Луиджи Пиранделло (премьера состоялась 15 апреля 2014). По жанру спектакль, в котором сама Агуреева играет роль графини Илсе, представлен как незаконченный миф об искусстве.

 В театре по состоянию на 2015 год Агуреева была занята также в спектаклях «Белые ночи» (Настенька), «Бесприданница» (Лариса), «Война и мир. Начало романа» (Наташа Ростова, Жюли Карагина, Элен Курагина), «Одна абсолютно счастливая деревня» (Полина), «Пять вечеров» (Тамара). В беседе с театроведом Агуреева как актриса и режиссёр выражала концептуальное недовольство аплодисментами, звучащими в ходе спектаклей в неподобающих, по её мнению, местах (что сбивает актёров) и даже после окончания спектакля: Агурееву не покидает тревога, что овации — это всего лишь отражение нелицемерной радости зрителей по поводу того, что спектакль, наконец, окончился.

В 2015 году Агуреева снималась в биографической киноповести «Алмазный крест», в центре которой судьба хирурга и православного епископа Луки (Войно-Ясенецкого) (в исполнении Александра Балуева), принявшего священный сан в разгар гонений на церковь. Агуреева исполнила роль помощницы врача Софьи Велецкой.

Романсы 
Романсы, звучащие в фильмах в исполнении Агуреевой, критика назвала ещё одной гранью таланта актрисы. Популярность завоевали романсы на стихи Марины Цветаевой «Мне тебя уже не надо» и Иосифа Бродского «Колечко», под гитару исполненные Агуреевой проникновенно, необычайно интимной интонацией и на высоком вокальном уровне в сериале «Исаев», 2009. Сама Агуреева по этому поводу заметила, что очень любит петь, но не считает, что это ей здорово удаётся: «Я всем говорю, что не хорошо пою, а хорошо вздыхаю, когда пою». Известность получил также самобытный вокальный номер из капустника театра Фоменко (2011 год) на песню «Девушка из Нагасаки» (стихи Веры Инбер), исполнявшуюся в 1960-х годах Владимиром Высоцким и Аркадием Северным.

Критика 
«Хрупкость, ненаигранная трепетность и лиризм в этой молодой актрисе удивительно сочетаются с последовательностью, упорством и волей» — Роман Должанский.

«Разнообразная, нездешняя, особая, отдельная…Особенность кроется в её нездешности, в зазоре между нею и нашим временем. Не очень вписывается в тот типаж, который сегодня востребован» — Сергей Урсуляк.

«В ней удивительным образом сочетаются нравственная чистота и волнующий эротизм, граничащий с бесстыдством» — Ксения Ларина.

Кредо 

А я и не говорю, что во мне нет тщеславия. Просто существует очень тонкая грань между тщеславием и честолюбием. Я сейчас скажу фразу, которую — обратите внимание! — нужно воспринимать прежде всего как шутку. Так вот: я не хочу быть популярной, потому что у меня более тщеславные мысли — я хочу остаться в вечности… Хочу, чтобы люди пересматривали мои спектакли и плакали над ними.

Личная жизнь 
В 2003—2007 годах была замужем за режиссёром Иваном Вырыпаевым, у которого, в частности, снималась обнажённой в фильме «Эйфория». Брак, который Вырыпаев называл «патриархальным», по мнению Агуреевой «существовал в борьбе — и в жизни, и в творчестве». От распавшегося союза есть сын Пётр (р. 2005, назван в честь П. Н. Фоменко). Агуреева живёт на юго-западе Москвы, а её родители — в большом деревянном доме посреди леса в Подмосковье.

С 2013 года — замужем за актёром «Мастерской Петра Фоменко» Фёдором Малышевым (р. 12 марта 1991).

Летом 2015 года у них родился сын Тимофей.

Увлечения, взгляды, хобби 
По своему признанию, «мама-фанат». Свободное время проводит с сыновьями. Детские спектакли, качество которых отметила Агуреева, — «Сказка, которая не была написана» в театре «Практика», «Алиса в Зазеркалье» и «Руслан и Людмила», поставленные Мастерской Фоменко. Любимые фильмы Агуреевой — «Летят журавли», «Отец солдата», «Белый Бим Чёрное ухо», «Они сражались за Родину», другие военные фильмы с батальными сценами, а также философский шедевр мультипликатора Ю. Норштейна «Ёжик в тумане». Слушает музыку Сен-Санса, Моцарта, Шостаковича. Нравятся режиссёры Феллини, Бергман, Блие, Бертолуччи, Альмодовар, Кустурица.

Увлекается восточной философией и идеями Карла Густава Юнга. Предпочитает читать философские книжки по ночам, среди любимых авторов — Лосев, Флоренский, Бахтин, Венгерова, Шмеман, Пелевин. Из классиков предпочитает Пушкина, Достоевского, Ницше, сказки Андерсена — «Русалочка» и «Оловянный солдатик», а также старые русские аутентичные сказки. Дружит с актёрами Антоном Шагиным, Игорем Гординым, Артёмом Цукановым, Яной Гладких.

Агуреева считает, что чаще всего люди со временем меняются только в одну сторону — худшую. Ей неприятен рационализм в личности, особенно в мужской, но всегда интересны те, кто «пытается прорваться к настоящему, бежать от суеты, говорить жестокую правду о себе и мире». Агуреева, которую критика называла одной из самых ярких актрис на московской театральной сцене, к салонам красоты, йоге и фитнесу равнодушна: «Ничего в этом плане для себя не делаю, даже кремом не всегда пользуюсь — умылась и спать».

Общественная позиция 
Поддержала вторжение России на Украину, приехала выступать с концертом на территорию непризнанной ДНР.

Признание и награды 
 1997 — обладательница Гран-при театрального фестиваля «Московские дебюты-1997»
 2000 — лауреат российской театральной премии «Чайка» в номинации «Двойной удар»
 2000 — номинант российской премии в области высших достижений литературы и искусства «Триумф»
 2001 — лауреат конкурса молодых актрис «Премьера-2001» на приз читательских симпатий «Комсомольской правды»
 2001 — лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001) — за спектакли Московского театра «Мастерская Петра Фоменко»: «Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Б. Вахтина, «Семейное счастие» по повести Л. Толстого, «Война и мир. Начало романа. Сцены» по роману Л. Толстого
 2004 — лауреат премии «За лучшую женскую роль» кинофестиваля «Кинотавр» (фильм «Долгое прощание»)
 2009 — лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение Ларисы в спектакле «Бесприданница» (Московский театр «Мастерская Петра Фоменко»)
 2014 — лауреат национальной кинопремии «Золотой орёл» за лучшую женскую роль на телевидении (телесериал «Жизнь и судьба»)
 2019 — Заслуженная артистка Российской Федерации (13 июня 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Творчество

Роли в театре 
 «Владимир III степени» Н. В. Гоголя — Аннушка
 «Варвары» Максима Горького — Марья Ивановна Весёлкина, Стёпа
 «Танцы на праздник урожая» Б. Фрила — Крис
 «Одна абсолютно счастливая деревня» Б. Вахтина — Полина
 «Война и мир» Льва Толстого — Наташа Ростова, Элен Курагина
 «Безумная из Шайо» Ж. Жироду — Сибилла
 «Египетские ночи» А. С. Пушкина — Графиня К.
 «Белые ночи» Ф. М. Достоевского — Настенька
 «Бесприданница» А. Н. Островского. Режиссёр: Пётр Фоменко — Лариса Огудалова
 «Идея господина Дома» Ф. Кроммелинка — Аликс
 «Горе от ума» А. Грибоедова — Лизанька
 «Пять вечеров» А. Володина — Тамара
 «Июль» И. Вырыпаева
 «Гиганты горы» Л. Пиранделло — Илсе

Роли в кино 
 2004 — Долгое прощание — Ляля Телепнёва
 2006 — Эйфория — Вера
 2007 — Ликвидация — Тоня Царько, певица
 2009 — Исаев — Анна Викторовна, московская девушка-бандитка
 2010 — Всё в порядке, мама! — горничная
 2010 — Господа Головлёвы — Аннинька
 2010 — Которого не было — Катя
  — Жизнь и судьба — Евгения Шапошникова, жена Крымова
  — Секс, кофе, сигареты
  — Куприн. Яма — Тамара
  — Прощай, любимая! — Маргарита Сотникова
  — Доктор Рихтер. Продолжение — Ника Иванникова
  — Аня наоборот (короткометражка) — Аня
  — Ван Гоги — Маша
  — Ланцет — Ольга Покровская, психиатр
  — Элефант
  — Оптимисты (телесериал 2 сезон) — Вера Нестерова
 2021 — Дышите свободно — доктор Черкасова
  — Вызов

Телеспектакли 
  — Горе от ума — Лизонька, служанка
  — Одна абсолютно счастливая деревня — Полина

Озвучивание 
  — Коллектор — Тамара (голос за кадром)
  — Собибор — Люка (роль Фелисе Янкелль)

Примечания

Ссылки 
 Полина Агуреева на сайте «Мастерская Петра Фоменко» 

Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Исполнители романсов
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Призёры «Кинотавра»